Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn 2019 (est. Eesti meeste karikavõistlused võrkpallis 2019) – rozgrywki o siatkarski Puchar Estonii organizowane przez Estoński Związek Piłki Siatkowej (est. Eesti Võrkpalli Liit). Zainaugurowane zostały 16 października i trwały do 29 grudnia 2019 roku. Brało w nich udział 8 klubów.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

Finał odbył się 29 grudnia 2019 roku w Saku Suurhall w Tallinnie. Po raz trzeci Puchar Estonii zdobył klub .

Puchar Estonii 2019 rozgrywany był ku pamięci Aadu Luukasa, przewodniczącego Estońskiego Związku Piłki Siatkowej w latach 1997-2006.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Estonii 2019 składają się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W ćwierćfinałach udział bierze osiem zespołów, które zgłosiły się do rozgrywek. W drodze losowania tworzone są pary meczowe. W poszczególnych parach rozgrywany jest dwumecz. Zwycięzcy poszczególnych par ćwierćfinałów uzyskują awans do półfinału. Półfinały rozgrywane są również w postaci dwumeczów.

Zarówno w ćwierćfinałach, jak i półfinałach o awansie decyduje liczba zdobytych punktów meczowych. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymuje 3 punkty meczowe, za zwycięstwo 3:2 - 2 punkty, za porażkę 2:3 - 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny mają taką samą liczbę punktów, o awansie decyduje tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Zwycięzcy poszczególnych par półfinałowych rozgrywają jeden mecz finałowy o Puchar Estonii 2019. Mecz o 3. miejsce nie jest rozgrywany.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w Estonii
2019 w piłce siatkowej